Clarkville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Clarkville (Colorado)
 Clarkville (New York)
 Clarkville (Rhode Island)

Siehe auch:
 Clarksville